David Gleirscher – slittinista austriaco
 Gerhard Gleirscher – ex slittinista austriaco
 Nico Gleirscher – slittinista austriaco